Andrea Piccini (1978-) – włoski kierowca wyścigowy,
 Giacomo Piccini (1985-) – włoski kierowca wyścigowy,
 Niccolò Piccinni (Piccini) (1728-1800) – włoski kompozytor operowy.